Toreador (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Toreador (productiehuis), een voormalig Vlaams productiehuis
Torero (stierenvechter) of Toreador, een stierenvechter
De toreador (o, o, signorita), een lied van Jacques Herb uit 1970, bewerkt door Opgeblazen met Wilbert Pigmans in 2019